Een informatiecomponent die zich bevindt in de waardeketen van een organisatie wordt ook wel een informatie-element (IE) genoemd. De combinatie van een paar informatie-elementen kan leiden tot een informatieproduct (IP), wat een digitaal of fysiek product is dat informatie aanbiedt aan een gebruiker. 

Wanneer een hoger aantal verschillende informatie-elementen nodig zijn, resulteert dat vaak in planningsproblemen in capaciteit en problemen in het aanleveren van een informatieproduct. 

Om het concept van een informatieproduct en de rol van informatie-elementen toe te lichten, is een voorbeeld gegeven van een bottleneckanalyse van een HR afdeling (Willems, 2008). Deze illustratie geeft weer hoe informatie-elementen (zoals 'Qualifications') een informatieproduct opbouwen (hier, een 'HR file').

Zie ook 
Informatielogistiek

Externe links 
 Nyenrode Information Logistics Weblog

Bronnen 
"From Having to Using" door J. Willems 2008 Information Logistics Working Paper Nyenrode

Logistiek